Южно-Африканский Союз принимал участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в десятый раз за свою историю, и завоевал четыре серебряные, две золотые и четыре бронзовые медали. Десятые олимпийские игры принесли сборной ЮАС десять олимпийских медалей, что является пока что лучшим выступлением ЮАР.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1952 года проходили с 20 по 23 июля. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). Впервые с 1928 года для проигравших в полуфинале спортсменов был введён ещё один отборочный заезд. В финал A выходили 5 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Парусный спорт

Ссылки 
 Сборная ЮАС  на сайте sports-reference.com 

1952
Страны на летних Олимпийских играх 1952 года